G.Anderson kan som auktorsförkortning betyda:

 George W. Anderson
 G. Anderson

Robotskapade auktorsförkortningar